Les  championnats du monde de slalom en canoë-kayak de 1987 se sont tenus du 16 au 19 juillet 1987 à Bourg-Saint-Maurice en France, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë, pour la deuxième fois après 1969.

Podiums

Hommes

Canoë

Kayak

Femmes

Kayak

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
  Liste des médaillés ICF des championnats mondiaux et des JO - Partie 2: disciplines eaux vives et plates: 1936-2007.
  Site officiel de Fédération Internationale de Canoë

1987
Canoe-kayak Slalom
Canoe-kayak Slalom 1987
Canoe-kayak Slalom Monde 1987
Slalom Monde 1987
Slalom Monde
Sport en France en 1987